Râul Cristești se poate referi la:

 Râul Cristești, Moldova
 Râul Cristești, Sebeș

Vezi și 
 Cristești (dezambiguizare)

 Raul Cristian
 Râul Cristur
 Râul Cristeasa
 Râul Cristeșul
 Râul Cristorel
 Râul Cristolțel

Toponime românești